«Люн» — футбольный клуб из города Осло, Норвегия. Основан 3 марта 1896 года. Клуб является двукратным чемпионом Норвегии и восьмикратным обладателем национального кубка.

Достижения 

 Премьер-лига Норвегии:
 Чемпион (2): 1964, 1968.
 Серебряный призёр (4): 1937-38, 1963, 1965, 1971.

 Кубок Норвегии:
 Обладатель (8): 1908, 1909, 1910, 1911, 1945, 1946, 1967, 1968.
 Финалист (6): 1923, 1928, 1966, 1970, 1994, 2004.
 Чемпионат Осло:
 Чемпион (8): 1915, 1917, 1922, 1926, 1930, 1935, 1936, 1937.

Известные игроки 
  Матиас Альмейда
  Гуннар Андерсен
  Индриди Сигурдссон
  Джон Оби Микел
  Чинеду Обаси
  Симен Агдестейн
  Ронни Йонсен
  Эйвинд Леонардсен
  Али аль-Хабси
  Дмитрий Баранник
  Эдди Густафссон

Известные тренеры 
  Тейтур Тордарсон
  Хеннинг Берг
  Гуннар Халле

Ссылки 
 Lyn.no Официальный сайт
 Bastionen.no Сайт болельщиков
 Lynfotball.net Статистика и результаты 

Футбольные клубы Норвегии
ФК «Люн»